Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried (1791–1878), nassauischer General und Politiker
 Philipp von Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried (1792–1845), nassauischer Politiker